Аранхуэ́с () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 189,13 км². Население — 55 054 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Аранхуэс расположен 47 км южнее Мадрида на реках Тахо и Харама. В городе расположен знаменитый дворцово-парковый ансамбль — памятник Всемирного наследия. Покровителями города считаются Святой Фернандо и Богоматерь де лас Ангустияс.

История 
12 апреля 1772 года в Аранхуэсе был подписан договор между Францией и Испанией, в котором Испания обещала стоять на стороне Франции в конфликте с Великобританией.

18 марта 1808 года в Аранхуэсе началась испанская революция, в результате которой Карл IV отказался от престола.

Со второй трети XIX века в русской образованной среде была популярна цитата (начальная реплика дона Доминго, духовника короля) из трагедии Шиллера «Дон-Карлос, инфант Испанский» (1787): "Миновали золотые дни Аранжуэца" (название в переводе Михаила Лихонина приводилось в принятой в то время русской транслитерации).

Города-побратимы 
 Ле Пек-сюр-Сен, Франция (1978)

 Эсиха, Испания (1989)

 Талавера де ла Рейна, Перу (2005)

 Лохэ, Китай (2005)

 Сагунто, Испания (2015)

См. также 
 Аранхуэсский концерт
 Аранхуэсское выступление

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

 
 Официальная страница 
 Описание Аранхуэса с фото (русс. яз.) 

Населённые пункты Мадрида
Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида